Короедницы () — род мух-зеленушек из семейства Dolichopodidae (отряд Двукрылые). Иногда называют мухами-короедницами. Обитают повсеместно.

Описание 
Мелкие (1,5—5 мм), обычно матово-серые, редко блестящие мухи. Свойственные самцам зеленушек украшения у самцов Medetera встречаются редко.

Экология 
Дендрофильные мухи-короедницы Medetera могут также питаться тлями, трипсами и клещами на зерновых, овощных, плодовых и других культурах, вместе с другими энтомофагами регулируя развитие и размножение опасных вредителей, особенно при поливном земледелии.

Систематика 
Типовой род подсемейства Medeterinae. Содержит 328 видов. Род впервые выделил в 1819 году российский естествоиспытатель Фишер фон Вальдгейм, Григорий Иванович. Фишер фон Вальдгейм широко известен единственным в зоологии примером описания нового рода в программе-приглашении на заседание научного собрания (Московского Императорского общества испытателей природы). Это как раз и были мухи Medetera из семейства Dolichopodidae.

Список видов 
 M. abnormis Yang & Yang, 1995
 M. abstrusa (Thuneberg, 1955)
 M. acanthura Negrobov & Thuneberg, 1970
 M. adjaniae Gosseries, 1989
 M. adsumpta Becker, 1922
 M. aeneiventris Van Duzee, 1933
 M. aequalis Van Duzee, 1919
 M. afra Curran, 1927
 M. africana Grichanov, 2000
 M. albescens (Parent, 1925)
 M. albiseta Parent, 1927
 M. albisetosa (Parent, 1925)
 M. aldrichii Wheeler, 1899
 M. alexandri Negrobov, 1979
 M. altera Parent, 1931
 M. ambigua (Zetterstedt, 1843)
 M. annulitarsus Roser, 1840
 M. anus Becker, 1922
 M. apicalis (Zetterstedt, 1843)
 M. apicipes Meijere, 1916
 M. araneipes (Parent, 1929)
 M. armeniaca (Negrobov & Stackelberg, 1972)
 M. arnaudi Harmston, 1951
 M. arrogans (Parent, 1927)
 M. asiatica Negrobov & Zaitzev, 1979
 M. athertonensis Bickel, 1987<ref name="Bickel1987a">{{статья |заглавие=A revision of the Oriental and Australian  Medetera (Diptera: Dolichopodidae). |издание=Records of the Australian Museum |том=39 |номер=4 |страницы=195–259 |ссылка=http://australianmuseum.net.au/uploads/journals/17676/170_complete.pdf |accessdate=22 December 2016 |издательство=Australian Museum |место=Sydney |issn=0067-1975 |doi=10.3853/j.0067-1975.39.1987.170 |язык=en |тип=journal |автор=Bickel, Daniel J. |год=1987 |archivedate=2017-05-12 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170512185332/https://australianmuseum.net.au/uploads/journals/17676/170_complete.pdf }}</ref>
 M. australiana Bickel, 1987
 M. austroapicalis Bickel, 1987
 M. austrofemoralis Bickel, 1987
 M. babelthaup Bickel, 1995
 M. baicalica Negrobov, 1972
 M. bargusinica Negrobov, 1972
 M. belgica Parent, 1936
 M. bella Van Duzee, 1929
 M. betulae Ringdahl, 1949
 M. bidentata Negrobov, 1991
 M. bilineata Frey, 1915
 M. bisecta Negrobov, 1967
 M. bishopae Bickel, 1987
 M. bispinosa Negrobov, 1967
 M. bistriata Parent, 1929
 M. borealis Thuneberg, 1955
 M. borneensis Bickel, 1987
 M. brevispina Yang & Saigusa, 2001
 M. brevitarsa Parent, 1927
 M. brunnea Negrobov, 1970
 M. bunyensis Bickel, 1987
 M. bweza Grichanov, 2000
 M. caffra Curran, 1927
 M. californiensis Wheeler, 1899
 M. calvinia Grichanov, 2000
 M. canadensis Bickel, 1985
 M. capensis Curran, 1926
 M. capillata Negrobov & Stackelberg, 1972
 M. capitiloba Negrobov & Stackelberg, 1972
 M. carnivora Fischer, 1819
 M. cederholmi Grichanov, 1997
 M. chandleri Bickel, 1987
 M. cheesmanae Bickel, 1987
 M. chillcotti Bickel, 1987
 M. chrysotimiformis (Kowarz, 1868)
 M. chumakovi Grichanov, 1997
 M. cilifemorata Van Duzee, 1933
 M. cimbebasia Grichanov, 2000
 M. collarti Negrobov, 1967
 M. collini Thuneberg, 1955
 M. comes Hardy, 1939
 M. complicata Negrobov, 1967
 M. compressa Yang & Saigusa, 2001
 M. Congonsis Dyte & Smith, 1980
 M. crassicauda Robinson, 1975
 M. crassivenis Curran, 1928
 M. cryophorus Séguy, 1963
 M. curvata Yang & Saigusa, 2000
 M. curviloba Negrobov & Stackelberg, 1972
 M. cuspidata Collin, 1941
 M. cyanogaster Wheeler, 1899
 M. delita Negrobov & Stackelberg, 1972
 M. dendrobaena (Kowarz, 1878)
 M. dendrophila Becker, 1917
 M. deserticola (Stackelberg, 1926)
 M. despecta Parent, 1927
 M. diadema (Linnaeus, 1767)
 M. dichrocera (Kowarz, 1878)
 M. dominicensis Robinson, 1975
 M. dorrigensis Bickel, 1987
 M. dorycondylus Bickel, 1985
 M. ealensis Parent, 1936
 M. educata Negrobov, 1979
 M. edwardsi Grichanov, 1997
 M. evenhuisi Yang & Yang, 1995
 M. excellens Frey, 1909
 M. excipiens Becker, 1922
 M. excisa Parent, 1914
 M. exiguus Aldrich, 1902
 M. falcata Van Duzee, 1919
 M. fasciata Frey, 1915
 M. fascinator Negrobov & Stackelberg, 1972
 M. feminina Negrobov, 1967
 M. femoralis Becker, 1922
 M. fissa Negrobov & Stackelberg, 1972
 M. flavicornis Becker, 1922
 M. flavigenus Masunaga & Saigusa, 1998
 M. flavipes Meigen, 1824
 M. flavipes Roser, 1840
 M. flavipes Van Duzee, 1919
 M. flavirostris Negrobov, 1966
 M. flaviscutellum Bickel, 1987
 M. flaviseta Van Duzee, 1929
 M. flavitarsis Van Duzee, 1930
 M. flinflon Bickel, 1985
 M. frauendfeldi Giebel, 1856
 M. freyi Thuneberg, 1955
 M. fumida Negrobov, 1967
 M. furcata Curran, 1928
 M. galapagensis Bickel & Sinclair, 1997
 M. gaspensis Bickel, 1985
 M. ghesquierei Grichanov, 1999
 M. gingra Bickel, 1987
 M. glauca Loew, 1869
 M. glaucella (Kowarz, 1878)
 M. gomwa Bickel, 1987
 M. gotohorum Masunaga & Saigusa, 1998
 M. gracilicauda Parent, 1927
 M. gracilis Parent, 1935
 M. gressitti Bickel, 1987
 M. grisescens Meijere, 1916
 M. grunini Negrobov, 1966
 M. gussakovskii Negrobov, 1966
 M. halteralis Van Duzee, 1919
 M. hamata Parent, 1936
 M. hawaiiensis Van Duzee, 1933
 M. himalayensis Bickel, 1987
 M. hirsuticosta (Parent, 1935)
 M. hissarica Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. hymera Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. idahoensis Harmston & Knowlton, 1943
 M. impigra Collin, 1941
 M. incisa Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. incrassata (Frey, 1909)
 M. infumata Loew, 1857
 M. infuscata Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. insignis Girschner, 1888
 M. inspissata Collin, 1952
 M. intermedia Van Duzee, 1928
 M. irianensis Bickel, 1987
 M. isobellae Bickel, 1985
 M. jacula (Fallén, 1823)
 M. jacuta Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. jamaicensis Curran, 1928
 M. japonica Negrobov, 1970
 M. jugalis Collin, 1941
 M. kaszabi Negrobov, 1970
 M. kerzhneri Negrobov, 1966
 M. killertonensis Bickel, 1987
 M. kinabaluensis Bickel, 1987
 M. kokodensis Bickel, 1987
 M. kowarzi Negrobov, 1974
 M. krivolutskiji Negrobov, 1991
 M. krivosheinae Negrobov, 1968
 M. lachaisei Couturier, 1986
 M. lamprostoma Loew, 1871
 M. lamprostomoides Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. lasciva Meunier, 1907
 M. lasciva Meunier, 1907
 M. latipennis Negrobov, 1970
 M. leucarista Stackelberg, 1947
 M. liwo Bickel, 1987
 M. londti Grichanov, 2000
 M. longa Negrobov & Thuneberg, 1970
 M. longicauda Becker, 1917
 M. longimana Van Duzee, 1933
 M. longinervis Van Duzee, 1928
 M. longitarsis Meijere, 1916
 M. lorea Negrobov, 1967
 M. luteipes Masunaga & Saigusa, 1998
 M. luteoscutata Parent, 1936
 M. luzonensis Bickel, 1987
 M. lvovskii Grichanov, 1999
 M. maai Bickel, 1987
 M. macalpinei Bickel, 1987
 M. malaisei Bickel, 1987
 M. malayensis Bickel, 1987
 M. marylandica Robinson, 1967
 M. maura Wheeler, 1899
 M. maynei Curran, 1925
 M. media Parent, 1926
 M. melancholica Lundbeck, 1912
 M. melanesiana Bickel, 1987
 M. micacea Loew, 1857
 M. miki Negrobov, 1974
 M. mindanensis Bickel, 1987
 M. minima Meijere, 1916
 M. minutulus Roser, 1840
 M. mixta Negrobov, 1967
 M. modesta Van Duzee, 1914
 M. mongolica Negrobov, 1966
 M. mooneyensis Bickel, 1987
 M. morgei Negrobov, 1971
 M. morobensis Bickel, 1987
 M. mosmanensis Bickel, 1987
 M. mucronata Negrobov, 1991
 M. munroi Curran, 1925
 M. muralis Meigen, 1824
 M. murina Becker, 1917
 M. mustela Meunier, 1907
 M. mustela Meunier, 1907
 M. nakamurai Masunaga & Saigusa, 1998
 M. nebulosa Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. negrobovi Gosseries, 1989
 M. neixiangensis Yang & Saigusa, 1999
 M. neomelancholia Bickel, 1985
 M. nepalensis Bickel, 1987
 M. nigra (Vanschuytbroeck, 1960)
 M. nigricans Meigen, 1824
 M. nigrimanus Van Duzee, 1931
 M. nigripes Loew, 1861
 M. nigrohalterata Parent, 1932
 M. niuginiensis Bickel, 1987
 M. nocturna Curran, 1927
 M. norlingi Grichanov, 1997
 M. normalis Curran, 1924
 M. nova Van Duzee, 1919
 M. nubilans Negrobov & Tsurikov, 1991
 M. nublians Negrobov, 1991
 M. nudicoxa Becker, 1922
 M. nudipes (Becker, 1914)
 M. nuortevai Thuneberg, 1955
 M. obesa (Kowarz, 1878)
 M. obscura (Zetterstedt, 1838)
 M. obsoleta Negrobov & Thuneberg, 1971
 M. occidentalis Schiner, 1868
 M. occultans Negrobov, 1970
 M. olivacea Meijere, 1916
 M. opaca Meijere, 1916
 M. orbiculata Van Duzee, 1932
 M. oscillans Allen, 1976
 M. otiosa Parent, 1934
 M. ovata Van Duzee, 1931
 M. pachyneura Meuffels & Grootaert, 2007
 M. pallens Negrobov, 1967
 M. pallidicornis Van Duzee, 1929
 M. pallidior (Stackelberg, 1937)
 M. pallidotiosa Grichanov, 2000
 M. pallipes (Zetterstedt, 1843)
 M. palmae Hardy, 1939
 M. palmaris Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. papuensis Bickel, 1987
 M. paralamprostoma Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. parenti Stackelberg, 1925
 M. parvicornis Santos Abreu, 1929
 M. parvilamellata (Parent, 1938)
 M. pavlovskii Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. penangensis Bickel, 1987
 M. penicillata Negrobov, 1970
 M. penura Curran, 1926
 M. perfida Parent, 1932
 M. perplexa (Becker, 1917)
 M. petrophila (Kowarz, 1878)
 M. petulca Wheeler, 1899
 M. philippinensis Bickel, 1987
 M. physothrix Bickel, 1985
 M. piceae Ounap, 1997
 M. pinicola (Kowarz, 1878)
 M. planipes Van Duzee, 1919
 M. platythrix Bickel, 1985
 M. plebeia Parent, 1928
 M. plumbella Meigen, 1824
 M. polita Parent, 1936
 M. polleti Grichanov, 1997
 M. pollinosa Van Duzee, 1929
 M. polonica Negrobov & Capecki, 1977
 M. pospelovi Grichanov, 1997
 M. postminina Steyskal, 1967
 M. potomac Bickel, 1985
 M. praedator Curran, 1926
 M. prjachinae Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. protuberans Negrobov, 1967
 M. pseudoapicalis Thuneberg, 1955
 M. pseudofemoralis Bickel, 1987
 M. pseudonigripes Robinson, 1975
 M. pseudosibirica Bickel, 1985
 M. pseudotiosa Grichanov, 1999
 M. pulchra (Vanschuytbroeck, 1951)
 M. pulchrifacies Santos Abreu, 1929
 M. pumila Meijere, 1916
 M. queenslandensis Bickel, 1987
 M. quinta (Parent, 1936)
 M. rara Negrobov, 1991
 M. ravida Negrobov, 1970
 M. relicata Negrobov, 1967
 M. rhetheura Bickel, 1987
 M. rhombomium (Stackelberg, 1937)
 M. rikhterae Grichanov, 1997
 M. robusta Loew, 1857
 M. robusta Ounap, 1997
 M. roghii Rampini & Canzoneri, 1979
 M. ruficornis Strobl, 1898
 M. rufipes Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. rutilans Parent, 1935
 M. saguaroicola Bickel, 1985
 M. salomonis Parent, 1941
 M. sandakanensis Bickel, 1987
 M. saxicola Collin, 1941
 M. scaura Van Duzee, 1929
 M. seguyi Parent, 1926
 M. seguyi ssp. sphaeroidea Negrobov, 1967
 M. seksyaevae Grichanov, 1999
 M. senicula (Kowarz, 1878)
 M. seriata Robinson, 1975
 M. setiventris Thuneberg, 1955
 M. sibirica Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. signaticornis (Loew, 1857)
 M. signaticornis Loew, 1857
 M. similis Van Duzee, 1919
 M. simplicis Curran, 1924
 M. sinuata Parent, 1928
 M. sphaeropyga Negrobov, 1974
 M. spinigera (Stackelberg, 1937)
 M. spinulicauda Negrobov, 1970
 M. stackelbergiana Negrobov, 1967
 M. steyskali Robinson, 1975
 M. stoltzei Grichanov, 1999
 M. stomias Bickel, 1987
 M. storai Frey, 1935
 M. striata Parent, 1927
 M. stylata Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. subchevi Grichanov, 1997
 M. subglauca Becker, 1917
 M. subsignaticornis Bickel, 1985
 M. subtristis Negrobov, 1970
 M. subviridis Parent, 1939
 M. sutshanica Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. sylvestris (Becker, 1908)
 M. takagii Negrobov, 1970
 M. tarasovae Negrobov, 1974
 M. taurica Negrobov & Stackelberg, 1974
 M. tenuicauda Loew, 1857
 M. tertia Becker, 1917
 M. thunebergi Negrobov, 1967
 M. toxopeusi Parent, 1932)
 M. tristis (Zetterstedt, 1838)
 M. tritarsis Parent, 1928
 M. tropica Negrobov, 1991
 M. truncorum Meigen, 1824
 M. tuberculata Negrobov, 1977
 M. tuktoyaktuk Bickel, 1985
 M. tumidula Negrobov, 1967
 M. turkestanica (Stackelberg, 1926)
 M. turkmenorum (Stackelberg, 1937)
 M. turneri Parent, 1934
 M. uda Bickel, 1987
 M. unicolor Becker, 1922
 M. unisetosa (Collin, 1941)
 M. ussuriana (Negrobov & Stackelberg, 1977)
 M. ussuriana Negrobov, 1977
 M. utahensis Bickel, 1985
 M. vaalensis Grichanov, 2000
 M. vagans (Becker, 1917)
 M. vana Meunier, 1907
 M. vana Meunier, 1907
 M. vanschuytbroecki Gosseries, 1989
 M. varipes Van Duzee, 1929
 M. varitibia Parent, 1935
 M. vegandris Frey, 1925
 M. veles Loew, 1861
 M. verae Negrobov, 1967
 M. victoris Negrobov, 1977
 M. vidua Wheeler, 1899
 M. viridicolor Becker, 1922
 M. vittata Van Duzee, 1919
 M. vivida Becker, 1922
 M. vlasovi (Stackelberg, 1937)
 M. vockerothi Bickel, 1985
 M. walschaertsi Gosseries, 1989
 M. waris Bickel, 1987
 M. wheeleri Foote, Coulson & Robinson, 1965
 M. wongabelensis Bickel, 1987
 M. xanthotricha Becker, 1922
 M. xerophila Wheeler, 1899
 M. xizangensis Yang, 1999
 M. yangi Zhu, Yang & Masunaga, 2006
 M. yunnanensis Yang & Saigusa, 2001
 M. zairensis Dyte & Smith, 1980
 M. zaitzevi Negrobov, 1977
 M. zaitzvei Negrobov & Stackelberg, 1977
 M. zhejiangensis Yang & Yang, 1995
 M. zimini (Negrobov, 1966)
 M. zinovjevi'' Negrobov, 1967

Примечания

Литература 

 Bickel, D. J. 1985. A Revision of the Nearctic Medetera — United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Technical Bulletin Number 1692: 1–109.
 
 
 Negrobov, O. P. & Stackelberg, A. A. 1971–1977. 29. Dolichopodidae. Medeterinae. — In: Lindner, E.: Die Fliegen der Palaearktischen Region. Lief. 284: 238–256, Lief. 289: 257–302, Lief. 302: 303–324, Lief. 303: 325–346, Lief. 316: 347–354.

Ссылки 
 

Мухи-зеленушки
Роды двукрылых